Il singolare del Pacific Life Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo e l'ha riconfermato battendo in finale James Blake 7–5, 6–3, 6–0.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Roger Federer (campione)
 Rafael Nadal (semifinale)
 Andy Roddick (quarto turno)
 David Nalbandian (quarto turno)
 Nikolaj Davydenko (terzo turno)
 Ivan Ljubičić (quarti di finale)
 Gastón Gaudio (terzo turno)
 Andre Agassi (terzo turno)
 Lleyton Hewitt (terzo turno)
 David Ferrer (secondo turno)
 Nicolas Kiefer (secondo turno)
 James Blake (finale)
 Fernando González (secondo turno)
 Juan Carlos Ferrero (terzo turno)
 Radek Štěpánek (secondo turno)
 Richard Gasquet (quarto turno)

 Tommy Robredo (terzo turno) 
 Robby Ginepri (secondo turno) 
 Dominik Hrbatý (terzo turno) 
 Sébastien Grosjean (quarto turno) 
 Mario Ančić (quarto turno) 
 Jarkko Nieminen (quarti di finale) 
 Tomáš Berdych (quarto turno) 
 Igor' Andreev (quarti di finale) 
 Marcos Baghdatis (quarti di finale) 
 Tommy Haas (quarto turno) 
 Gaël Monfils (terzo turno) 
 Carlos Moyá (secondo turno) 
 Juan Ignacio Chela (secondo turno) 
 Olivier Rochus (terzo turno) 
 Filippo Volandri (secondo turno) 
 Fernando Verdasco (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Pacific Life Open 2006
ATP Tour 2006